Onderstaand een lijst van alle soorten wormhagedissen (Amphisbaenia). Er zijn 198 verschillende soorten die verdeeld worden in zes families en negentien geslachten. Vijf van de geslachten zijn monotypisch en worden vertegenwoordigd door een enkele soort. De lijst is gebaseerd op de Reptile Database.

 Soort Agamodon anguliceps
 Soort Agamodon arabicus
 Soort Agamodon compressus
 Soort Amphisbaena absaberi
 Soort Amphisbaena acrobeles
 Soort Amphisbaena alba
 Soort Amphisbaena albocingulata
 Soort Amphisbaena anaemariae
 Soort Amphisbaena angustifrons
 Soort Amphisbaena anomala
 Soort Amphisbaena arda
 Soort Amphisbaena arenaria
 Soort Amphisbaena arenicola
 Soort Amphisbaena bahiana
 Soort Amphisbaena bakeri
 Soort Amphisbaena barbouri
 Soort Amphisbaena bedai
 Soort Amphisbaena bilabialata
 Soort Amphisbaena bolivica
 Soort Amphisbaena borelli
 Soort Amphisbaena brasiliana
 Soort Amphisbaena brevis
 Soort Amphisbaena caeca
 Soort Amphisbaena caetitensis
 Soort Amphisbaena caiari
 Soort Amphisbaena camura
 Soort Amphisbaena carlgansi
 Soort Amphisbaena carli
 Soort Amphisbaena carvalhoi
 Soort Amphisbaena caudalis
 Soort Amphisbaena cayemite
 Soort Amphisbaena cegei
 Soort Amphisbaena crisae
 Soort Amphisbaena cubana
 Soort Amphisbaena cuiabana
 Soort Amphisbaena cunhai
 Soort Amphisbaena darwinii
 Soort Amphisbaena dubia
 Soort Amphisbaena fenestrata
 Soort Amphisbaena filiformis
 Soort Amphisbaena frontalis
 Soort Amphisbaena fuliginosa
 Soort Amphisbaena gonavensis
 Soort Amphisbaena gracilis
 Soort Amphisbaena hastata
 Soort Amphisbaena heathi
 Soort Amphisbaena hiata
 Soort Amphisbaena hogei
 Soort Amphisbaena hoogmoedi
 Soort Amphisbaena hyporissor
 Soort Amphisbaena ibijara
 Soort Amphisbaena ignatiana
 Soort Amphisbaena innocens
 Soort Amphisbaena kingii
 Soort Amphisbaena kiriri
 Soort Amphisbaena kraoh
 Soort Amphisbaena leali
 Soort Amphisbaena leeseri
 Soort Amphisbaena leucocephala
 Soort Amphisbaena littoralis
 Soort Amphisbaena lumbricalis
 Soort Amphisbaena manni
 Soort Amphisbaena maranhensis
 Soort Amphisbaena mebengokre
 Soort Amphisbaena medemi
 Soort Amphisbaena mertensii
 Soort Amphisbaena metallurga
 Soort Amphisbaena miringoera
 Soort Amphisbaena mitchelli
 Soort Amphisbaena munoai
 Soort Amphisbaena myersi
 Soort Amphisbaena nana
 Soort Amphisbaena neglecta
 Soort Amphisbaena nigricauda
 Soort Amphisbaena occidentalis
 Soort Amphisbaena pericensis
 Soort Amphisbaena persephone
 Soort Amphisbaena plumbea
 Soort Amphisbaena polygrammica
 Soort Amphisbaena pretrei
 Soort Amphisbaena prunicolor
 Soort Amphisbaena ridleyi
 Soort Amphisbaena roberti
 Soort Amphisbaena rozei
 Soort Amphisbaena sanctaeritae
 Soort Amphisbaena saxosa
 Soort Amphisbaena schmidti
 Soort Amphisbaena silvestrii
 Soort Amphisbaena slateri
 Soort Amphisbaena slevini
 Soort Amphisbaena spurelli
 Soort Amphisbaena steindachneri
 Soort Amphisbaena stejnegeri
 Soort Amphisbaena supernumeraria
 Soort Amphisbaena talisiae
 Soort Amphisbaena tiaraju
 Soort Amphisbaena townsendi
 Soort Amphisbaena tragorrhectes
 Soort Amphisbaena uroxena
 Soort Amphisbaena vanzolinii
 Soort Amphisbaena vermicularis
 Soort Amphisbaena xera
 Soort Ancylocranium barkeri
 Soort Ancylocranium ionidesi
 Soort Ancylocranium somalicum
 Soort Baikia africana
 Soort Bipes biporus
 Soort Bipes canaliculatus
 Soort Bipes tridactylus
 Soort Blanus alexandri
 Soort Blanus aporus
 Soort Blanus cinereus
 Soort Blanus mettetali
 Soort Blanus strauchi
 Soort Blanus tingitanus
 Soort Blanus vandellii
 Soort Cadea blanoides
 Soort Cadea palirostrata
 Soort Chirindia ewerbecki
 Soort Chirindia langi
 Soort Chirindia mpwapwaensis
 Soort Chirindia rondoensis
 Soort Chirindia swynnertoni
 Soort Cynisca bifrontalis
 Soort Cynisca chirioi
 Soort Cynisca degrysi
 Soort Cynisca feae
 Soort Cynisca gansi
 Soort Cynisca haugi
 Soort Cynisca ivoirensis
 Soort Cynisca kigomensis
 Soort Cynisca kraussi
 Soort Cynisca leonina
 Soort Cynisca leucura
 Soort Cynisca liberiensis
 Soort Cynisca manei
 Soort Cynisca muelleri
 Soort Cynisca nigeriensis
 Soort Cynisca oligopholis
 Soort Cynisca rouxae
 Soort Cynisca schaeferi
 Soort Cynisca senegalensis
 Soort Cynisca williamsi
 Soort Dalophia angolensis
 Soort Dalophia ellenbergeri
 Soort Dalophia gigantea
 Soort Dalophia longicauda
 Soort Dalophia luluae
 Soort Dalophia pistillum
 Soort Diplometopon zarudnyi
 Soort Geocalamus acutus
 Soort Geocalamus modestus
 Soort Leposternon bagual
 Soort Leposternon cerradensis
 Soort Leposternon infraorbitale
 Soort Leposternon kisteumacheri
 Soort Leposternon maximus
 Soort Leposternon microcephalum
 Soort Leposternon mineiro
 Soort Leposternon octostegum
 Soort Leposternon polystegum
 Soort Leposternon scutigerum
 Soort Leposternon wuchereri
 Soort Loveridgea ionidesii
 Soort Loveridgea phylofiniens
 Soort Mesobaena huebneri
 Soort Mesobaena rhachicephala
 Soort Monopeltis adercae
 Soort Monopeltis anchietae
 Soort Monopeltis capensis
 Soort Monopeltis decosteri
 Soort Monopeltis galeata
 Soort Monopeltis guentheri
 Soort Monopeltis infuscata
 Soort Monopeltis jugularis
 Soort Monopeltis kabindae
 Soort Monopeltis leonhardi
 Soort Monopeltis luandae
 Soort Monopeltis perplexus
 Soort Monopeltis remaclei
 Soort Monopeltis rhodesiana
 Soort Monopeltis scalper
 Soort Monopeltis schoutedeni
 Soort Monopeltis sphenorhynchus
 Soort Monopeltis vanderysti
 Soort Monopeltis welwitschii
 Soort Monopeltis zambezensis
 Soort Pachycalamus brevis
 Soort Rhineura floridana
 Soort Trogonophis wiegmanni
 Soort Zygaspis dolichomenta
 Soort Zygaspis ferox
 Soort Zygaspis kafuensis
 Soort Zygaspis maraisi
 Soort Zygaspis nigra
 Soort Zygaspis quadrifrons
 Soort Zygaspis vandami
 Soort Zygaspis violacea

Bronvermelding
  – Peter Uetz & Jakob Hallermann - The Reptile Database – Amphisbaenia - Website Geconsulteerd 29 december 2019

 Lijsten
Wormhagedissen